Hugo Charteris (1857-1937),  comte de Wemyss,  comte de March et homme politique écossais ;
 Leslie Charteris (1907-1993), auteure de romans policiers et scénariste britannique ;
 Luke Charteris (né en 1983), joueur de rugby à XV ;
 Martin Charteris (1913-1999), homme politique britannique.